L’Indice della libertà di stampa è una classifica annuale di nazioni compilata e pubblicata da Reporter senza frontiere che si basa sulla valutazione dell’Organizzazione delle testimonianze relative alla libertà di stampa delle nazioni nell'anno precedente. L'indice intende riflettere il grado di libertà che i giornalisti, le nuove organizzazioni e i netizen hanno nei rispettivi paesi, e gli sforzi compiuti dalle autorità per rispettare tale libertà. Reporter senza frontiere è attenta a sottolineare che tale indice riguarda esclusivamente la libertà di stampa e non misura né la qualità del giornalismo né la violazione dei diritti umani in generale.

Metodologia
Il rapporto si basa, in parte, su un questionario   che pone domande riguardanti il pluralismo, l’indipendenza dei media, l’ambiente e l’Autocensura, la struttura legislativa, la trasparenza e le infrastrutture. Il questionario tiene conto del quadro giuridico per i media (incluse le sanzioni per i reati di stampa, l’esistenza di un monopolio di stato per alcuni tipi di media e come i media sono regolamentati) ed il livello di indipendenza dei media pubblici. Nel questionario, su cui si basa il rapporto, sono incluse anche violazioni del libero flusso di informazioni su Internet. Le violenze contro i giornalisti, i netizen e gli assistenti dei mezzi di comunicazione, inclusi gli abusi attribuibili allo stato, a milizie armate, a organizzazioni clandestine o a gruppi di pressione, vengono monitorati dallo staff di RSF durante l’anno e sono anch'esse incluse nel punteggio finale. Un punteggio minore nel rapporto corrisponde ad una maggiore libertà di stampa, secondo quanto riportato dall'organizzazione. Il questionario viene inviato alle organizzazioni partner di Reporter senza frontiere: 18 organizzazioni non governative per la libertà di espressione ubicate nei cinque continenti, i suoi 150 corrispondenti in tutto il mondo tra giornalisti, ricercatori, giuristi ed attivisti dei diritti umani. In base ai dati raccolti, un punteggio e una posizione o classifica, nel rapporto finale a ciascun paese sono assegnati gli indicatori complementari che valutano nel complesso lo stato della libertà dei media. Alcuni paesi sono esclusi dal rapporto per la mancanza di informazioni affidabili o confermate. Poiché le domande ed i calcoli su cui sono basati i punteggi sono cambiati nel corso degli anni, i punteggi sono usati esclusivamente per comparare i paesi entro un determinato anno. Per seguire l’evoluzione di un paese da un anno all'altro, si confronta la sua posizione nell’indice piuttosto che il suo punteggio. Ciascun rapporto intende riflettere la situazione durante uno specifico periodo. L’anno del rapporto è l’anno in cui il rapporto è stato pubblicato ed intende riflettere gli eventi dell’anno precedente. Nel 2011 non è stata pubblicata alcuna relazione. Il rapporto 2011-2012, etichettato come 2012 nella tabella sottostante, è stato pubblicato il 20 Gennaio 2012 e riporta gli eventi avvenuti tra il 1 Dicembre 2010 ed il 30 Novembre 2011. L’Indice della Libertà Mondiale di Stampa del 2013 è stato pubblicato il 30 Gennaio 2013 e riporta gli eventi avvenuti tra il 1 Dicembre 2011 ed il 30 Novembre 2012.

Classifica e punteggi per Paesi

I dati relativi a ciascun anno vengono presentati come posizione di un paese, fornendone la posizione rispetto ad altri paesi in base al suo punteggio. Un punteggio minore nel rapporto corrisponde ad una maggiore libertà della stampa, secondo quanto riportato dall’organizzazione. Nel 2012 i punteggi minori potrebbero essere negativi.
Sebbene nella mappa sopra riportata ci siano cinque colori, nella tabella sottostante ce ne sono sette, per cui alcuni paesi (ad esempio il Canada) verranno colorati in modo differente.

Scala di colori:
{| class="wikitable"
|-
| style="border-top: 1px solid white; border-left: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: right; background-color: #FFF;" | Maggiore libertà di stampa → 
| style="width: 75px; background-color: #80E070;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #A0FFA0;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #D0FFE0;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #F0FFC0;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #FFFF80;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #FFD0C0;"   |  
| style="width: 75px; background-color: #FF70C0;"   |  
| style="border-top: 1px solid white; border-right: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: left; background-color: #FFF;"  |  → Minore libertà di stampa
|}

Note 

2019-2022

Voci correlate 
 Libertà di stampa
 Indici mondiali della libertà di stampa
 Libertà di stampa nella Repubblica Italiana
  Freedom of the Press (report) pubblicato da Freedom House tutti gli anni a partire dal 1980
 Giornata mondiale della libertà di stampa
 Media Legal Defence Initiative

Collegamenti esterni
 

Giornalismo
Libertà di stampa
Libertà di stampa in Italia
Mass media
Associazioni giornalistiche